

Titre

Cinéma 
May Blossom, un film d'Allan Dwan sorti en 1915.

Musique 
 Blossom, un album de Milky Chance sorti en 2017 ;
 Moon/Blossom, singles d'Ayumi Hamasaki sortis en 2010 ;
 Angel Blossom, un single de Nana Mizuki sorti en 2015 ;
 À Bord Du Blossom, un album de Gérard Manset sorti en 2018.

Toponyme 

Blossom, ville dans le comté de Lamar, dans l’État du Texas.
, page d'homonymie
 , page d'homonymie
 Blossom Rock, page d'homonymie
 Newton Blossomville, Buckinghamshire, Angleterre

Groupes de musique 
 Blossom Child
 Blossom Toes
 Orange Blossom

Patronyme 
 Roberts Blossom

Prénom 
 Blossom Dearie